Cornel este un prenume masculin românesc care se poate referi la:

Vezi și 
 Corneliu (prenume)
 Cornelia (prenume)
 Cornelis (nume)
 Cornelius (nume)
 Cornescu (nume de familie)

 Cornea (dezambiguizare)
 Corneanu (dezambiguizare)

 Cornu (dezambiguizare)

Prenume masculine românești